Urfahr steht für:
 Urfahr, Stadtteil der oberösterreichischen Hauptstadt Linz
 Urfahr (Gemeinde Leiben), Ort der Gemeinde Leiben, Niederösterreich

Siehe auch:
 Bezirk Urfahr-Umgebung
 Urfar